Равинский — фамилия белорусского происхождения (вариант — ).
 Равинский, Викентий Павлович (1786—1855) — белорусский поэт начала XIX века.
 Равинский, Григорий Ионович (1909—1994) — шахматист.